Francesco Fontana è il nome di diversi personaggi italiani:

 Francesco I da Parma (XIII secolo – 1308), arcivescovo di Parma;
 Francesco Fontana (1585 ca. – 1656), scienziato;
 Francesco Fontana, (Roma, 23 aprile 1668 – Castel Gandolfo, 3 luglio 1708), architetto e figlio di Carlo Fontana;
 Francesco Fontana (Casalmaggiore 1750 – Roma 1822), cardinale;
 Francesco Fontana, (Roma, 1819 – Roma, 7 marzo 1883), architetto;
 Francesco Fontana (1943), hockeista su pista;
 Francesco Fontana,  (1963), scrittore.
 Francesco Fontana (n. Pesina (Verona) 4 febbr. 1794 – m. Lazise il 25 ott. 1867), chimico e farmacista veronese (Lazise sul Garda).